

См. также 
 Стахеев